

Patronyme 

 Elvira Lobato, journaliste brésilienne ;
 José Luis Lobato (1938-2014), homme politique mexicain ;
 Josep Lobató (né en 1977), présentateur de radio et télévision catalan ;
 Juan José Lobato (né en 1988), coureur cycliste espagnol ;
 Lúcia Lobato, femme politique est-timoraise ;
 Monteiro Lobato (1882-1948), écrivain brésilien ;
 Nicolau dos Reis Lobato (1946-1978), homme d'état du Timor oriental ;
 L'aéroport de Dili est nommé aéroport international Presidente Nicolau Lobato ;
 Pedro Díaz Lobato (né en 1973), coureur cycliste espagnol ;
 Rubén Lobato (né en 1978), coureur cycliste espagnol.

Toponyme 

 Lobato (), municipalité brésilienne 
 Mathias Lobato (), municipalité brésilienne 
 Monteiro Lobato (), municipalité brésilienne